Cratere Sveta – cratere di Venere
 4118 Sveta – asteroide della fascia principale